Kazimierz Orzechowski (1878–1942) – polski neurolog
 Kazimierz Orzechowski (1923–2009) – polski historyk prawa
 Kazimierz Orzechowski (1929–2019) – polski ksiądz katolicki, również aktor
 Kazimierz Orzechowski (ur. 1949) – polski polityk, wicewojewoda skierniewicki
 Kazimierz Orzechowski – dr hab. nauk chemicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego

Przypisy